Raw Sienna () — пятый альбом британской блюз-рок-группы Savoy Brown, выпущенный 7 марта 1970 года музыкальным лейблом Decca Records.

Об альбоме 
На сайте AllMusic говорилось, что

Список композиций 
Все титры взяты из оригинальной записи.

Участники записи 
Savoy Brown
 Крис Юлден — вокал
 Ким Симмонс — соло-гитара, слайд-гитара в треке «A Little More Wine»
 Дейв Певеретт — ритм- и акустическая гитара
 Тони Стивенс — бас-гитара
 Роджер Эрл — ударные
Приглашённый музыкант
 Боб Холл — фортепиано в треках 2-4, 6 и 9 (не указан)

Производство
 Ким Симмондс, Крис Юлден — продюсеры, аранжировки
 Терри Нунан — духовые и струнные аранжировки
 Пол Трегурта — звукоинженер
 Малкольм Адди — инженер по микшированию
 Игнат — произведение искусства

Примечания 

Альбомы 1970 года
Альбомы Decca Records
Альбомы прогрессивного рока
Альбомы психоделического рока